Глухих — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Глухих, Александр Гаврилович (1932—2014) — художник.
 Глухих, Анастасия Владимировна (род. 1978) — ЗМС России (плавание в ластах).
 Глухих, Андрей Юрьевич (род. 1970) — российский футболист.
 Глухих, Василий Андреевич (1929—2021) — советский и российский учёный, академик РАН, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, Государственной премии РФ.
 Глухих, Виктор Константинович (род. 1946) — представитель Правительства Ярославской области в Совете Федерации.
 Глухих, Иван Михайлович (1916—1990) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Глухих, Рафаил Михеевич (1913—1999) — российский инженер, лауреат Ленинской премии.

Топоним 
 Глухих — деревня в муниципальном образовании Алапаевское Свердловской области России.